Бањоле могу бити:

 Бањоле (Хрватска), насељено место у Хрватској
 Бањоле (Француска), насељено место у Француској